Чавун — сплав заліза з вуглецем
Білий чавун
Сірий чавун
Високоміцний чавун
Ковкий чавун
 Чавун - велика судина, горщик з чавуну округлої форми для тушкування і варіння в печі. Невеликий чавун - чавунець.
 Чавун (фільм, 1964) — робота відомого грузинсько -французького кінорежисера Отара Іоселіані .
 Чавун самородний — мінерал